De eerste editie van het Pan-Amerikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 2001 gehouden in het Jamaicaanse Kingston. Het toernooi met 11 deelnemers werd gehouden van 8 tot en met 18 maart. Argentinië werd de eerste Pan-Amerikaanse kampioen. Het team plaatste zich hierdoor voor het wereldkampioenschap van 2002. De nummers twee tot en met vier plaatsen zich voor het kwalificatietoernooi voor dat wereldkampioenschap.

Toernooiopzet
De zeven teams speelden elk een keer tegen elkaar. De twee beste landen speelden de finale, de nummers drie en vier speelden om het brons en de nummers vijf en zes om plaats vijf.

Scheidsrechters
Negen scheidsrechters werden aangesteld door de Pan-Amerikaanse Hockey Federatie:
 Rosario Ardanaz
 Leslie Austin
 Alison Hill
 Soledad Iparraguirre
 Lisa Marcano
 Deborah Olsen
 Mónica Rivera Fraga
 Alicia Takeda Hirata
 Ann van Dyk

Uitslagen 
Alle tijden zijn lokale tijden (UTC−5)

Eerste ronde

Plaatsingswedstrijden
Om de vijfde plaats

Om de derde plaats

Finale

Eindrangschikking

Externe links
Officiële website

Hockey in 2001
Pan-Amerikaans kampioenschap hockey
Sport in Kingston